Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – romanzo di Francis Scott Fitzgerald (1925)
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – film del 1949 diretto da Elliott Nugent
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – film del 1974 diretto da Jack Clayton
Il grande Gatsby (The Great Gatsby) – film del 2013 diretto da Baz Luhrmann

Pagine correlate
 Gatsby
 The Great Gatsby